Algemene verkiezingen in Malawi (1971) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Malawi (1976) - parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Malawi (1992) - parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Malawi (1994) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen
 Algemene verkiezingen in Malawi (2019) - gecombineerde presidentiële en parlementsverkiezingen